Caccia hace referencia a varios artículos:

Música
 Caccia, sinónimo de Canon (música)

Apellido
 Camilo Caccia Dominioni, cardenal italiano de la Iglesia católica
 Federico Caccia, eclesiástico y diplomático italiano
 Orsola Maddalena Caccia, pintora manierista italiana